— 87-й император Японии, правивший с 26 октября 1232 года по 10 февраля 1242 года. Имя — Мицухито.

Девизы правления 
Император правил под следующими девизами:
 Дзёэй (1232—1234)
 Тэмпуку (1233—1234)
 Бунряку (1234—1235)
 Катэй (1235—1238)
 Рякунин (1238—1239)
 Энъо (1239—1240)
 Ниндзи (1240—1243)

Родословная 
Замечание: титул синно носили принцы крови, возможные наследники престола, найсинно — принцессы. Монашествующие принцы носили титул хосинно ().

Примечания

Литература 
 
 
  

 06
Правители Азии XIII века